New Jersey kan syfta på:

 New Jersey – delstat i USA
 Provinsen New Jersey – en engelsk, från 1707 brittisk, besittning i Nordamerika 1664–1776
 New Jersey Devils – ishockeylag i USA
 New Jersey Nets – basketlag i USA
 New Jersey (musikalbum) – Bon Jovi, 1988
 USS New Jersey – tre fartyg i den amerikanska flottan som burit namnet USS New Jersey